La rue de Dijon est une voie nommée d'après Dijon, ville française de la Côte-d'Or. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

En France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue de Dijon, Strasbourg

 Haut-Rhin :
 Rue de Dijon, Kingersheim

Aquitaine 
 Gironde :
 Rue de Dijon, Bordeaux

Auvergne 
 Allier :
 Rue de Dijon, Montbeugny

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
Liste des rues de Dijon
 Rue de Dijon, Arc-sur-Tille
 Rue de Dijon, Baigneux-les-Juifs
 Rue de Dijon, Belleneuve
 Rue de Dijon, Bressey-sur-Tille
 Rue de Dijon, Chevigny-Saint-Sauveur
 Rue de Dijon, Couternon
 Rue de Dijon, Daix
 Rue de Dijon, Fontaine-Française
 Rue de Dijon, Fontaine-lès-Dijon
 Rue de Dijon, Francheville
 Rue de Dijon, Genlis
 Rue de Dijon, Gissey-sous-Flavigny
 Rue de Dijon, Marsannay-le-Bois
 Rue de Dijon, Mirebeau-sur-Bèze
 Rue de Dijon, Montbard
 Rue de Dijon, Ouges
 Rue de Dijon, Panges
 Rue de Dijon, Pouilly-en-Auxois
 Rue de Dijon, Ruffey-lès-Echirey
 Rue de Dijon, Saint-Apollinaire
 Rue de Dijon, Saint-Rémy
 Rue de Dijon, Saulon-la-Rue
 Rue de Dijon, Saussy
 Rue de Dijon, Semur-en-Auxois
 Rue de Dijon, Spoy
 Rue de Dijon, Val-Suzon
 Rue de Dijon, Vaux-Saules
 Rue de Dijon, Viévigne
 Rue de Dijon, Vitteaux

 Saône-et-Loire :
 Rue de Dijon, Autun
 Rue de Dijon, Bragny-sur-Saône
 Rue de Dijon, Chalon-sur-Saône
 Rue de Dijon, Montceau-les-Mines
 Rue de Dijon, Sanvignes-les-Mines

 Yonne :
 Rue de Dijon, Flogny-la-Chapelle

Champagne-Ardenne 
 Haute-Marne :
 Rue de Dijon, Chassigny
 Rue de Dijon, Chaumont
 Rue de Dijon, Rochetaillée

 Marne :
 Rue de Dijon, Reims

Franche-Comté 
 Doubs :
 Rue de Dijon, Besançon

 Haute-Saône :
 Rue de Dijon, Arc-lès-Gray
 Rue de Dijon, Essertenne-et-Cecey
 Rue de Dijon, Mantoche
 Rue de Dijon, Villars-le-Pautel

 Jura :
 Rue de Dijon, Sampans
 Rue de Dijon, Tavaux

Haute-Normandie 
 Seine-Maritime :
 Rue de Dijon, Dieppe

Île-de-France 
 Paris :
 Rue de Dijon, 

 Seine-et-Marne :
 Rue de Dijon, Mitry-Mory

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Dijon, Aulnay-sous-Bois
 Rue de Dijon, Bobigny
 Rue de Dijon, Épinay-sur-Seine
 Rue de Dijon, Noisy-le-Grand

 Val-de-Marne :
 Rue de Dijon, Alfortville

Languedoc-Roussillon 
 Aude :
 Rue de Dijon, Narbonne

Limousin 
 Vosges :
 Rue de Dijon, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Dijon, Liverdun

 Moselle :
 Rue de Dijon, Yutz

Midi-Pyrénées 
 Gers :
 Rue de Dijon, Auch

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Dijon, Faches-Thumesnil
 Rue de Dijon, Tourcoing

 Pas-de-Calais :
 Rue de Dijon, Achicourt
 Rue de Dijon, Billy-Montigny
 Rue de Dijon, Sains-en-Gohelle

Pays de la Loire 
 Loire-Atlantique :
 Rue de Dijon, Saint-Herblain

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-Maritimes :
 Rue de Dijon, Nice

À l'étranger

Allemagne 

 Dijonstraße, Mainz
 Dijonstraße, Berlin-Steglitz

Dijon Rue